Velika nagrada Pikardije 1931 je bila šesta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 10. maja 1931 v francoskem mestu Péronne. Dirka je bila omejena na dve uri.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 84
|  Ivernel
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 22
| ?
|-
! 2
| 76
|  André Vagniez
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 21
| +1 krog
|-
! 3
| 78
|  Tetaldi
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 20
| +2 kroga
|-
! 4
| 80
|  Abit
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 18
| +4 krogi
|-
! Ods
| 88
|  Max Fourny
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| 
|-
! Ods
| 82
|  Francois Miquel
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| 
|-
! Ods
| 79
|  Diego Munoz
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! Ods
| 77
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 75
|  François Givaudan
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 74
|  E. Nebout
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|-
! Ods
| 73
|  Jean-Pierre Wimille
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|}

Viri
 
 

1931
Sezona Velikih nagrad 1931